Fujia bezeichnet:

 Fujia (Changtu) (傅家镇), Großgemeinde im Kreis Changtu in der chinesischen Provinz Liaoning
 Fujia (Hui) (伏家镇), Großgemeinde im Kreis Hui in der chinesischen Provinz Gansu
 Fujia (Tai’an) (富家镇), Großgemeinde im Kreis Tai’an in der chinesischen Provinz Liaoning
 Fujia (Zhangdian) (傅家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhangdian in der chinesischen Provinz Shandong
 Fujia (Nanjiang) (傅家乡), Gemeinde im Kreis Nanjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 die Fujia-Stätte in der chinesischen Provinz Shandong